Phyllastrephus leucolepis är en fågel i familjen bulbyler inom ordningen tättingar. Fågeln ansågs tidigare förekomma i regnskog i sydöstra Liberia. Den är endast känd från typexemplaren och har inte setts sedan dessa samlades in. Tidigare behandlades den som egen art och vissa gör det fortfarande. Studier har dock visat att den med största sannolikhet är en färgvariation av citrongrönbulbyl (Phyllastrephus icterinus). Av den anledningen placeras arten inte längre i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

Bulbyler
Fåglar i etiopiska regionen